Atopie steht für:

 Atopie (Medizin), eine erbliche Überempfindlichkeit
 Atopie (Philosophie), die „Unverortbarkeit“ in der Philosophie